Ухань — топоним.

 Ухань — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР.
 «Ухань» — китайский футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань.
 «Ухань Оптикс Вэлли» — бывший китайский футбольный клуб, выступавший в городе Ухань, провинция Хубэй.